Winkelbach ist ein geographischer Name:

Gemeinde:
 Winkelbach, Ortsgemeinde im Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz

Gewässer:
 Winkelbach (Arbach), linker Zufluss des Arbachs (zur Schwäbischen Rezat) bei Göppersdorf, Gemeinde Höttingen, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Winkelbach (Boxelbach), linker Zufluss des Boxelbachs nahe Wadersloh, im Münsterland, Kreis Warendorf, Nordrhein-Westfalen
 Winkelbach (Burkelsbach), linker Zufluss des Burkelsbachs in Mandern, Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz
 Winkelbach (Gaybach), rechter Zufluss des Gaybachs vor Herbstmühle, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz
 Winkelbach (Hollbach), rechter Zufluss des Hollbachs in Gruibingen, Kreis Göppingen, Baden-Württemberg
 Winkelbach (Ibach), rechter Zufluss der Ibach (zur „Hauensteiner“ Alb) nach Unteribach, Gemeinde Ibach, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 Winkelbach (Kiltelgraben), rechter Zufluss des Kiltelgrabens (zur Aitrach) am Nordfuß des Neuhewen, Stadtteil Stetten, Gemeinde Engen, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg
 Winkelbach (Klaffenbach), rechter Zufluss des Klaffenbachs bei Klaffenbach, Gemeinde Lenggries, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Winkelbach (Kleine Kyll), linker Zufluss des Kleinen Kyll in Oberstadtfeld, Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz
 Winkelbach (Lieser), linker Zufluss der Lieser nahe Gemünden (Daun), Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz
 Winkelbach, Unterlaufname der Lauter, rechter Zufluss des Rheins bei Gernsheim, Kreis Groß-Gerau, Hessen
 Winkelbach (Mandelbach), linker Zufluss des Mandelbachs (zur Blies) nach Erfweiler-Ehlingen, Gemeinde Mandelbachtal, Saarpfalz-Kreis, Saarland
 Winkelbach, deutscher Name der Rzecznica (Mołstowa), Zufluss der Mołstowa, Woiwodschaft Westpommern, Polen
 Winkelbach (Rhein), rechter Zufluss des Oberrheins bei Gernsheim, Kreis Groß-Gerau, Hessen
 Winkelbach (Sahrbach), linker Zufluss des hier noch Houverather Bach genannten Sahrbachs bei Maulbach, Stadt Bad Münstereifel, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen
 Winkelbach (Schlittenbach), linker Zufluss des Schlittenbachs (zur Nagold) in Stammheim, Stadt Calw, Landkreis Calw, Baden-Württemberg
 Winkelbach (Schwammerich), linker Zufluss des Schwammerichs oder Weitenauerbachs (zum Steinenbach) nach Weitenau, Gemeinde Steinen, Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg
 Winkelbach (Thaler Bach), linker Zufluss des Thaler Baches in Graz, Steiermark
 Winkelbach (Übelbach), rechter Zufluss des Übelbachs bei Waldstein, in Deutschfeistritz, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Winkelbach (Üßbach), linker Zufluss des Üßbachs oder Ueßbachs bei Kennfus, Ortsgemeinde Bad Bertrich, Landkreis Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz
 Winkelbach (Waldangelbach), rechter Zufluss des Waldangelbachs in Waldangelloch (Sinsheim), Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Winkelbach (Westerbach), rechter Quellast oder Zufluss des Westerbachs in Kronberg im Taunus, Hochtaunuskreis, Hessen
 Winkelbach, Oberlaufname des Wiesbachs, rechter Zufluss der Nahe bei Grolsheim, Landkreis Mainz-Bingen, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Winkelgraben
 Winkeltalbach